EGBDF se puede referir a:

 Las notas en las líneas del pentagrama en clave de sol y la nemotecnia usada por algunos estudiantes de música para recordarlas. 

 Algunas canciones y álbumes que se refieren a la nemotecnia citada arriba:
 Every Good Boy Deserves Favour, una obra de Tom Stoppard
 Every Good Boy Deserves Favour, de Moody Blues
 Every Good Boy Deserves Fudge, un álbum de Mudhoney

Memoria
Canciones